

Cinema
Shoot - Voglia di uccidere (Shoot) – film statunitense del 1976 diretto da Harvey Hart
Shoot – film statunitense del 1993 diretto da Tom Logan
Shoot – film giapponese del 1994 diretto da Kazuki Ōmori

Musica 
 Shoot – singolo di Desiigner del 2018

Wrestling
Nella terminologia del wrestling, si definisce Shoot un evento reale, non determinato dalla kayfabe

Altro
Shoot – rivista sportiva britannica pubblicata dal 1969